Winx bezeichnet:

 Pseudonym von Josh Wink (* 1970), US-amerikanischer Techno-DJ und -Musiker
 Winx Club, Kinder-Zeichentrickserie
 ein Hochhaus in Frankfurt am Main, siehe Maintor (Gebäude)